Yvo van Regteren Altena (1958) is een Nederlandse lifestyle-journalist en auteur en mede-auteur van enkele boeken, en telg van het geslacht Van Regteren Altena.

Van Regteren Altena studeerde in Nederlands recht in Amsterdam, Na zijn studententijd schreef Van Regteren Altena voor Avenue, Elle en NRC Handelsblad en hij is sinds het begin van periodiek Quote als freelancer verbonden aan het blad. Samen met Jort Kelder, voormalig hoofdredacteur van Quote, schreef Van Regteren Altena het boek Man en Pak, een stijlbijbel voor de man, alsmede een vervolg daarop Pak op Zak. Eveneens samen met Kelder presenteerde Van Regteren Altena het televisieprogramma Kelder & Co, waarvan hij de eindredactie voerde. Ook voor de televisie programma’s Bij Ons in de PC, Hoe Heurt Het Eigenlijk? en de VPRO serie Het Snelle Geld werkte Van Regteren Altena intensief samen met Jort Kelder. Samen met voormalig Quote-redacteur Binnert de Beaufort en Jort Kelder schreef Van Regteren Altena het boek Oud Geld over de levensstijl van de adel. Van Regteren Altena is de auteur van Reizen zonder trekhaak, een gids voor de verwende reiziger (2005). Als medeauteur van het in 2014 uitgebrachte boek Famous City Amsterdam publiceerde Van Regteren Altena een reeks interviews met beroemde buitenlandse musici, modeontwerpers en celebrity's. Hij lanceerde eind 2015 een geur onder de naam YVRA1958.

In 2022 startte Van Regteren Altena samen met Jort Kelder een podcast genaamd De Snobcast voor Tonny Media.

Externe links 
 
 

Nederlands journalist